Il singolare del torneo di tennis Hong Kong Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Michael Chang che ha battuto in finale Patrick Rafter 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Michael Chang (Campione)
 Marc Rosset (secondo turno)
 Todd Woodbridge (quarti di finale)
 Thomas Johansson (semifinali)

 Patrick Rafter (finale)
 Martin Damm (primo turno)
 David Prinosil (quarti di finale)
 Daniel Vacek (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1997